Торрент - іспанський футбольний клуб, що базується в місті Торрент, у Валенсії. Заснований 1922 року. Виступає в Regional Preferente Valenciana, проводячи домашні матчі на стадіоні Сан-Грегоріо .

Історія 
Клуб Torrent CF засновано 1922 року. 1965 року вперше досяг дивізіону Терсера. Провівши п'ять сезонів у Терсері, клуб зазнав вибуття і залишався в регіональних лігах до 1982 року.

1990 року вперше дійшов до Сегунди Дивізіон Б, але після двох сезонів повернувся до четвертого дивізіону. 1993 року, вибувши вчергове, клуб припинив існування.

Новий клуб під назвою Torrent UE засновано відразу після розпуску Torrent CF. Він встиг відіграти чотири сезони перед тим, як його знову розпустили. У 90-х роках засновано Torrent EF, що став історичним спадкоємцем Torrent CF. 2006 року клуб повернув собі стару назву Torrent CF.

Статистика за сезонами

Torrent CF

Torrent UE

Новий Torrent CF

Посилання 
  (іспанською)
 Профіль команди ArefePedia (іспанською)

Футбольні клуби, засновані 1922